DDR-Oberliga 1987/1988 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1987/1988. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1988/1989 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1988/1989 startovaly týmy 1. FC Lokomotive Leipzig a Dynamo Drážďany. Účast v Poháru vítězů pohárů 1988/1989 si zajistil tým FC Carl Zeiss Jena jako poražený finalista východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy – Vorwärts Frankfurt a BSG Stahl Riesa. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1987
Fotbal v roce 1987
Fotbal v roce 1988
Sport v Německu v roce 1987
Sport v Německu v roce 1988